Charles-Nicolas Cochin ist der Name folgender Personen:

* Charles-Nicolas Cochin der Ältere (1688–1754), französischer Zeichner, Radierer und Kupferstecher
 Charles-Nicolas Cochin der Jüngere (1715–1790), französischer Kupferstecher und Kunsttheoretiker